Сен-Жерме́н-ан-Брійонне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 125 км на південний захід від Діжона, 45 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 77 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 187,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Жермен-ан-Брійонне на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жермен-ан-Брійонне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара